6592 Гойя (6592 Goya) — астероїд головного поясу, відкритий 3 жовтня 1986 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,320.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (6501-6600)

Посилання 

 
 http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/NumberedMPs 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1986
Головний пояс астероїдів